Battisti es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alfredo Battisti (1925–2012), arzobispo católico italiano.
 Cesare Battisti (1954), militante comunista revolucionario italiano.
 Leda Battisti (1971), cantautora y poetisa italiana.
 Lucio Battisti (1943–1998), cantautor italiano.

Otros usos 
 (9115) Battisti, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.